Ти́хий:

Фамилия 
 Тихий, Алексей Иванович (1927—1984) — советский диссидент.
 Тихий, Владимир Павлович (род. 1939) — советский правовед, доктор юридических наук, академик Академии юридических наук.
 Тихий, Дмитрий Михайлович (род. 1992) — российский футболист.
 Тихий, Мартин (род. 1968) — чехословацкий гребец.
 Тихий, Мефодий Иосифович (1887—1964) — русский учёный-ихтиолог, профессор.
 Тихий, Мирослав (1926—2011) — чешский фотограф.
 Тихий, Франтишек (1896—1961) — чешский живописец и график.
 Тихий, Эдуард Викентьевич (1931—2022) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда (1966).

Литературный персонаж 
 Ийон Тихий — персонаж серии цикла юмористических НФ-произведений Станислава Лема «Звёздные дневники Ийона Тихого» и других.

Населённые пункты

Россия 
 Тихий — посёлок в Октябрьском районе Волгоградской области.
 Тихий — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Тихий — посёлок в Кудымкарском районе Пермского края.
 Тихий (Тихое) — посёлок в Надеждинском районе Приморского края с 2002 по 2011.
 Тихий — посёлок в Целинском районе Ростовской области.
 Тихий — посёлок в Будённовском районе Ставропольского края.
 Тихий — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области.

Украина 
 Тихий — село в Ужгородском районе Закарпатской области.

См. также 
 Тихий Бор
 Тихий Дон 
 Тихий Ключ 
 Тихий Лиман
 Тихий Плес
 Тихий Ручей
 Тихий Угол
 Тихий Уголок 

 Тихий океан
 Тихий дом

Примечания